Inselbahnsteig steht für:
 einen Mittelbahnsteig bei der Eisenbahn
 eine als Bahnsteig dienende Verkehrsinsel bei der Straßenbahn

Siehe auch: